Mesterholdenes Europa Cup finale 1966 var en fodboldkamp der blev spillet den 11. maj 1966. Kampen blev spillet foran 46.745 tilskuere på Heysel Stadion i Bruxelles og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1965-66. De to hold var spanske Real Madrid og jugoslaviske FK Partizan. 

Det var kulminationen på den 11. Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var ottende gang  Real Madrid var nået frem til finalen, og de havde vundet fem gange. Det var Partizans første og indtil videre eneste finale i turneringen. 

Efter en målløs 1. halvleg bragte Velibor Vasović i det 55. minun Partizan foran 1-0. Den stilling holdt i 15 minutter før Amancio Amaro udlignede. Seks minutter senere kom Madrid foran på Fernando Serenas mål. 2-1 blev også resultatet af kampen.

Kampen blev ledet af den vesttyske dommer Rudolf Kreitlein.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1965/66  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1966
Real Madrid
FK Partizan
Fodbold i 1966
Bruxelles